Чемпионат мира по трековым велогонкам 1908 года прошёл раздельно: соревнования среди любителей прошли 26 июля в Лейпциге, а соревнования среди профессионалов — 2 августа в Берлине (оба — Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1908
Велогонки
События 26 июля
События 2 августа
Август 1908 года
Июль 1908 года
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Международные спортивные соревнования в Берлине
Велоспорт в Германии